Gaudencjusz – imię
 Gaudencjusz z Brescii (zm. ok. 410/411) – Gaudenty, teolog, święty, biskup Brescii
 Gaudencjusz – Radzim Gaudenty, pierwszy arcybiskup gnieźnieński